Евгений Игоревич Хитров (; ) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях. Заслуженный мастер спорта Украины, чемпион мира (2011) в любителях, чемпион Украины (2011).

Любительская карьера 
Главный успех Евгению на любительском ринге пришёл в 2011 году, когда он победил на чемпионате мира. На пути к победе Хитров победил венгра Золтана Харча, а в финале победил японца Рёта Мурата.

На Олимпийских играх 2012 года спорно проиграл местному боксёру, британцу Энтони Огого. Счёт был 18:18, и Хитров дважды отправлял Огого в нокдаун, но при подсчёте ударов и фолов победу присудили британцу.

В июне 2013 года на чемпионате Европы по боксу, выиграл бронзовую медаль, спорно проиграв в полуфинальном бою ирландцу Джейсону Куигли. Евгений был намного активнее своего соперника во втором и третьем раунде, но судьи снова склонили чашу весов в пользу соперника, оставив Хитрова со вторым скандальным и спорным поражением в любительской карьере.

Профессиональная карьера 
В октябре 2013 года Хитров подписал контракт с американской компанией Fight Promotions и перешёл в профессиональный бокс. 18 декабря 2013 года в дебютном поединке Хитров нокаутировал в 1-м раунде восьмираундового поединка, американца Кристиана Наву. Поединок состоялся во втором среднем весе.

30 мая 2014 года Евгений Хитров подписал контракт с Iron Mike Promotions. В конце 2014 года контракт Хитрова у Майка Тайсона перекупила компания Лу ДиБеллы DiBella Entertainment.

14 января 2017 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом американскому боксёру Имманувелу Алииму за вакантный титул WBC Silver.

Статистика профессиональных боёв

Награды 
 Орден «За заслуги» (Украина) 3-й степени (2011);
 Заслуженный мастер спорта Украины;
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 1-й степени (23 октября 2015).

Спортивные достижения

Любительские 
 2011  Чемпион мира.
 2013  Бронзовый призёр чемпионата Европы.

Профессиональные региональные 
 2015—2017  Чемпион по версии NABF.

Примечания

Ссылки 
 
 Евгений Хитров — страница на сайте vRINGe.com
 Евгений Хитров — страница на сайте Ringside24.com
 
 Профиль любительских боёв.

Боксёры Украины
Боксёры 2010-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории